Notoplax curvisetosa är en blötdjursart som först beskrevs av Eugène Leloup 1960.  Notoplax curvisetosa ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
curvisetosa